I'll See You in My Dreams, phrase anglaise signifiant « Je te verrai dans mes rêves » peut faire référence à :

Cinéma 
 I'll See You in My Dreams, le titre original de La Femme de mes rêves, un film américain réalisé par Michael Curtiz en 1951
 I'll See You in My Dreams, un film portugais réalisé par Miguel Ángel Vivas en 2003
 I'll See You in My Dreams, un film américain réalisé par Brett Haley en 2015

Musique 
  est une chanson composée par Isham Jones et Gus Kahn, sortie en 1924 et reprise à de nombreuses reprises par la suite
 I'll See You in My Dreams est un album de Doris Day sorti en 1951